

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 

 Radostów – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Mircze 
 Radostów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Raków 
 Radostów – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Cedynia

Zobacz też 
 Radostowo, Radostów Dolny, Radostów Górny, Radostów Pierwszy, Radostów Drugi, Radostów Średni